Mr. White – personaggio dei film di James Bond
 Mr. White – personaggio del film Le iene di Quentin Tarantino